Calan pode se referir a:

Calan, comuna francesa
Călan, cidade romena
Alline Calandrini, futebolista brasileira conhecida como Calan